A2, a2 eller A-2 kan avse: 

 A2 – standard för pappersformat i Europa, se ISO 216
 A 2 – förbandsnummer för Göta artilleriregemente
 A2 (sittvagn) – en typ av järnvägsvagn
 A2 – en referensnivå i gemensam europeisk referensram för språk
 A2 – ett tyskt vapensystem, se Aggregat 2
 A 2 – ett tidigare artilleriförband inom svenska armén, se Göta artilleriregemente
 Audi A2 – en bilmodell
 SJ Littera A2 – ett ånglok inom Statens Järnvägar från 1906
A2 (film) – en japansk dokumentärfilm från 2001

Motorvägar 
 A2 (motorväg, Belgien)
 A2 (motorväg, Cypern)
 A2 (motorväg, Frankrike)
 A2 (motorväg, Grekland)
 A2 (motorväg, Kroatien)
 A2 (motorväg, Marocko)
 A2 (motorväg, Nederländerna)
 A2 (motorväg, Polen)
 A2 (motorväg, Schweiz)
 A2 (motorväg, Slovenien)
 A2 (motorväg, Tyskland)
 A2 (motorväg, Österrike)